Decision support system  – un sistema informativo per il supporto alle decisioni
 Demokratska stranka Srbije  – Partito Democratico di Serbia, partito politico serbo
 Digital Satellite Service  – uno standard di televisione digitale satellitare
 Digital Signature Standard  – uno standard del governo statunitense per la firma digitale
 Dizionario storico della Svizzera
 Documento di Sicurezza e Salute
Direttore dei Soccorsi Sanitari

Codici 
 DSS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Dakar-Blaise Diagne, Diass, Senegal